Nannobittacus är ett släkte av näbbsländor. Nannobittacus ingår i familjen styltsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Styltsländor
Nannobittacus